Aquilegia cyclophylla  puede referirse a la:
descrita por Jeanb. & Timb.-Lagr. en Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse de 1876 es Aquilegia vulgaris de L.  
descrita por Jeaub. & Timb. en 1815  es ''Aquilegia pyrenaica de DC.

Galería

Referencias